Тишнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тишнер, Рудольф (1879—1961) — немецкий медик, офтальмолог, оккультист и писатель.
 Тишнер, Юзеф (1931―2000) ― польский священник, философ и публицист.